Salva – formaggio italiano, prodotto nella pianura lombarda.
 Salva – comune della Romania, nella regione storica della Transilvania.
 Salva – tiro contemporaneo di più pezzi di artiglieria
 Salva – nome con cui è noto l'ex calciatore spagnolo Salvador García
 Salva – forma femminile del nome proprio di persona Salvo

Pagine correlate 
 Salve
 Salvo

Altri progetti